В результате объявления мобилизации в России в период вторжения на Украину, на единственном пропускном пункте Верхний Ларс через границу Грузии и России образовалась многокилометровая очередь из беженцев со стороны России. На конец 27 сентября, в течение одной недели границу пересекли более 37 500 легковых автомобилей и более 115 000 людей. Людям также было отказано в проезде по спискам военкомата.

На границе было выдано 180 повесток.

До объявления мобилизации 
Несмотря на частые отказы для жителей России в пересечении границы с Грузией, она оставалась одной из самых популярных стран для мигрантов из России после начала вторжения.

В сентябре 2022 года Грузия ужесточила контроль на границе, отказывая ежедневно нескольким десяткам человек во въезде.

После объявления мобилизации 
Уже на следующий день после объявления мобилизации на границе образовалась многокилометровая пробка. Стоящие в очереди продают места в транспортных средствах для других беженцев, а также возникают стычки и потасовки.

26 сентября был разрешён пеший переход через границу из-за размера очереди и времени ожидания, затягивающегося на несколько суток. Согласно очевидцам, очередь на пеший переход образовалась в течение пяти минут после объявления. Служба доходов Минфина Грузии сообщила, что все таможенные посты перешли на особый режим работы, а также увеличено количество работников на контрольно-пропускных пунктах по всей Грузии.

В этот же день к границе начала подъезжать российская военная техника. Пограничное управление ФСБ России заявило, что это было сделано «на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», и что установка блокпостов не ожидается. Позже стало известно о планах создания временного военкомата на пропускном пункте, однако власти уточнили, что повестки будут выдавать только жителям региона. Вскоре глава республики Сергей Меняйло заявил, что теперь повестки на мобилизацию будут выдавать всем гражданам, стоящим на воинском учёте, не только проживающим в Северной Осетии.

Пресс-служба МВД Северной Осетии порекомендовала не пересекать границу через Верхний Ларс, а также заявила, что наряды ДПС на границе были усилены.

Длина очереди

См. также 
 Эмиграция из России после вторжения России на Украину

Ссылки

Примечания 

Текущие события
Мобилизации в период вторжения России на Украину
2022 год в России
Российско-грузинские отношения